Osoby o tym nazwisku:
 Aldo Novarese − włoski projektant czcionek,
 Alojzy Novarese − błogosławiony Kościoła katolickiego

Miejscowości o tej nazwie:
 Bellinzago Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech
 Bolzano Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech
 Briga Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech
 Castellazzo Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech
 Fara Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech
 Garbagna Novarese − miejscowość i gmina we Włoszech